Le montagne di Mackay sono una catena montuosa situata nella parte nord-occidentale della Terra di Marie Byrd, in Antartide. Sita in particolare sulla costa di Ruppert, la catena, che fa parte del più vasto gruppo delle catene Ford, si estende per circa 15 km in direzione est-ovest a sud delle montagne Allegheny e la sua vetta più alta è quella del monte Monson, che arriva a .

Storia 
Scoperte nel 1934 durante ricognizioni aeree effettuate nel corso della spedizione antartica comandata da Richard Evelyn Byrd e successivamente cartografate grazie a ricognizioni aeree e terrestri condotte dal Programma Antartico degli Stati Uniti d'America tra il 1939 e il 1941, le montagne Allegheny sono state così battezzate in onore di Clarence Mackay, presidente della Postal Telegraph and Mackay Radio Companies, che fu tra i finanziatori delle spedizioni di Byrd.

Note

Collegamenti esterni 
 

Mackay